Cafe Society eller Café Society kan syfta på

 Café Society – en amerikansk romantisk dramakomedifilm från 2016
 Cafe Society (film, 1939) – en amerikansk film från 1939
 Cafe Society (film, 1995) – en amerikansk film från 1995
 Café Society (musikgrupp) – ett akustiskt band
 Café Society (musikalbum) – en album från 1975 av Café Society